Александр Агапов:
 Агапов, Александр Геннадьевич (род. 1982) — российский футболист.
 Агапов, Александр Михайлович (1947—2016) — российский государственный деятель и учёный.